Man in the Middle (Mann in der Mitte) steht für:
 Man-in-the-middle-Angriff, eine Angriffsvariante in Computernetzen
 einen Song auf dem Album ABBA der gleichnamigen schwedischen Popgruppe